Mattheus ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Mattheus (1953–2009), deutscher Schriftsteller
 Ülo Mattheus (* 1956), estnischer Schriftsteller

Siehe auch: 

Matthäus, Mateus